Padde ist:

 ein älterer Name für die Erdkröte
 ein Begriff für Geldbörse aus der Berliner Ganovensprache (siehe Taschendiebstahl)
 ein Viel- oder Dummschwätzer im Siegerländer Platt
 ein männlicher Vorname, verkürzt aus Patrick oder Patrizius

Siehe auch:
 Pade
 Patte